Con il nome di John Holden ci si può riferire a:

John Holden, regista
John Holden, pilota inglese
John Rose Holden, (1821-1879) avvocato canadese
John William Holden Gastall, (1913  – 1997) calciatore inglese
Jon Robert Holden (1976 – ) cestista statunitense